Zeschsee steht für folgende Gewässer in der Stadt Zossen, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg:

 Großer Zeschsee
 Kleiner Zeschsee